Rodzeństwo wileńskich artystów:
 Józef Bałzukiewicz (1867–1915) – malarz
 Bolesław Bałzukiewicz (1879–1935) – rzeźbiarz
 Łucja Bałzukiewicz (1887–1976) – malarka